Критический путь:
 Метод критического пути
 Критический путь графа